La saison 1949-1950 du Championnat d'Autriche de football était la  du championnat de première division en Autriche. La Staatsliga regroupe les 13 meilleurs clubs du pays au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À la fin de la saison, les 3 derniers du classement sont relégués et remplacés par les 3 meilleurs clubs de deuxième division, un de Vienne et deux venus d'autres régions du pays.

C'est le FK Austria Vienne, tenant du titre, qui remporte le championnat en terminant en tête du classement final, avec 2 points d'avance sur le SK Rapid Vienne et 5 sur un duo composé du Wacker AC et du First Vienna FC. C'est le  de champion de l'histoire du club.

Les 13 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=51%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Autriche de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Autriche de football
Autriche
Autriche
1949 en Autriche
1950 en Autriche